Student Nonviolent Coordinating Committee, Amerikaanse studentenvereniging tegen raciaal geweld
 Société Nationale des Chemins de fer du Congo, Congolese spoorwegmaatschappij